Пи́тер То́мас (Пит) Фе́нсон (; ) — американский кёрлингист, четвёртый и скип мужской команды США на . Тренер по кёрлингу.

Достижения 
 : бронза ().
 : бронза ().
 : золото (1993, 1994, 2003, 2005, 2006, , , ), серебро ().
 Американский олимпийский отбор по кёрлингу: золото (2005), серебро (2013).
  (в составе команды Северной Америки): золото (2011), серебро (2003, 2006, 2012).
 Отбор американского региона на чемпионат мира среди мужчин: золото (2010).

 Кёрлингист-мужчина года в США (): 2003, 2005, 2011.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт команды Team Fenson

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Чемпионы США по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу США